Щеглюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Щеглюк Василь Романович (*1944) — український письменник та громадський діяч.
 Щеглюк Іван Михайлович (*1987) — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -юк